L'edizione 1996-1997 della Prva makedonska fudbalska liga vide la vittoria finale del Sileks Kratovo.

Capocannoniere del torneo furono Vančo Micevski e Miroslav Đokić (entrambi del Sileks Kratovo), con 16 reti.

Classifica finale 

Vardar penalizzato di 3 punti

Verdetti 
 Sileks Kratovo Campione di Macedonia 1996-1997.
 Škendija e Rudar Probištip retrocesse in Vtora Liga.

Calcio nel 1996
Calcio nel 1997
Campionato macedone di calcio